Tibberton (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Tibberton (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire